Grossi kan som auktorsförkortning betyda:

 Paschoal Coelho Grossi
 Marianna A. Grossi

Robotskapade auktorsförkortningar